BRF steht für:
 Belgischer Rundfunk
 Berliner Rundfunk 91.4
 Bewegung für Rechte und Freiheiten, eine Partei in Bulgarien, siehe Dwischenie sa Prawa i Swobodi
 Brasil Foods, brasilianischer Lebensmittelhersteller
 Bundesverband rechtswissenschaftlicher Fachschaften, hochschulpolitischer Interessenvertretungsverband
 Bitchy Resting Face

BrF steht für:
 Bromfluorid (Summenformel)

brf steht für:
 Bira (Sprache) (ISO-639-3-Code), Bantusprache in der Demokratischen Republik Kongo

.brf steht für:
 Dateiendung für Dateien (Braille Ready File), die von Braille-Readern gelesen werden können

Abkürzung